Taraszi Lüszisz, görög filozófus
 Lüszisz, Platón egyik dialógusa